With Everything I Feel in Me – album muzyczny Arethy Franklin z 1974 roku wydany przez Atlantic Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Arethy Franklin
Albumy Atlantic Records